Rio Paranatinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Manoel (vattendrag i Brasilien), 
 Rio Paranatinga (vattendrag i Brasilien), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar